Рудяк — украинская фамилия. Известные носители: 
 Рудяк, Евгений Георгиевич (1908—1991) — советский конструктор артиллерийских и ракетных систем, Герой Социалистического Труда.
 Рудяк, Михаил Семёнович (1960—2007) — советский и российский геолог, предприниматель.
 Рудяк, Владимир Моисеевич (1928—1996) — советский и российский физик, д.ф.-м.н., профессор ТвГУ.